L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Sardaigne se déroule du 5 au , sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Brésilien Thiago Monteiro, du Chilien Cristian Garín, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Français Jérémy Chardy et du Russe Aslan Karatsev. Ils sont respectivement remplacés par Andrej Martin, Federico Coria, Yannick Hanfmann, João Sousa et Salvatore Caruso.

Lauréats 
L'Italien Lorenzo Sonego remporte le tournoi en battant en finale Laslo Djere. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Lorenzo Sonego et Andrea Vavassori décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Simone Bolelli et Andrés Molteni. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sardaigne
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 
 

Sardaigne
ATP 2021
Sport en Italie en 2021
Tennis en avril 2021